

Cinema 
 Black Snow – film del 1965 diretto da Tetsuji Takechi
 Black Snow – film del 1989 diretto da Frank Patterson
 Black Snow – film del 1990 diretto da Xie Fei
Black Snow - titolo internazionale del film argentino-spagnolo Neve nera (Nieve negra) di Martín Hodara (2017)

Musica 
 Black Snow – album degli Snowgoons del 2008